Чемпионат Украины по футболу 1998 года среди женских команд () — 7-ой Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 24 апреля, а завершился 8 июля 1998 года. Чемпионом Украины в четвёртый раз за последние пять лет стала «Дончанка».

Участники 
В чемпионате в 1998 году принимали участие 4 команды. Из участников прошлого сезона чемпионат лишился команды действующего чемпиона киевской «Алины» и команды «Сталь» из Макеевки. Единственным новичком чемпионата стала львовская «Львовянка».

Турнирная таблица

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1998
Футбол на Украине в 1998 году
1998 год в женском футболе